Черячукин — фамилия. Известные носители:

 Черячукин, Александр Васильевич (1872—1944) — русский генерал, георгиевский кавалер, участник Белого движения.
 Черячукин, Фёдор Васильевич (1867—?) — мировой судья, член IV Государственной думы от области войска Донского.